Plaats in Indonesië
 Nganti (Gemolong), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Nganti (Ngraho), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Nganti (Sanga Desa), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra